Семки — название населённых пунктов:

Польша 
 Семки — сельский округ в гмине Решель.

Россия 
 Семки — деревня, Островский район Псковской области.
 Семки — село, Мглинский район Брянской области.

Украина 
 Семки — село, Хмельницкий район Винницкой области.
 Семки — село, Маневичский район Волынской области.

См. также 
 Сёмки — жаргонное название семян подсолнечника.
 Семаки
 Семка